R12 steht für:
 Dichlordifluormethan, ein ungiftiges, farbloses, unbrennbares und verflüssigbares Gas aus der Gruppe der FCKW
 HMS Hermes (R12), ein Flugzeugträger der Centaur-Klasse der britischen Royal Navy
 Renault 12, ein Pkw des französischen Herstellers Renault
 R12 (Gabun), eine Regionalstraße in Gabun

R-12 steht für:
 R-12 (Rakete), nuklear bestückbare flüssigkeitsbetriebene Mittelstreckenrakete
 R-12, das Kältemittel Dichlordifluormethan

R12